Heavy metal, estil musical
 Metal (àlbum), àlbum del grup canadenc Annihilator publicat l'any 2007
 Metall, un tipus de material